Бру́но Са́льтор Гра́у (; 1 октября 1980, Эль-Масноу, Каталония), более известный как Бру́но (), — испанский футболист, играл на позиции правого защитника. В 2019 году завершил игровую карьеру и получил должность старшего тренера по развитию игроков в английском клубе «Брайтон энд Хоув Альбион».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Эспаньол», Бруно Сальтор провёл за основную команду клуба всего одну игру, в основном играя за вторую команду. В 2003 году покинул «Эспаньол», перейдя в клуб Сегунды «Лерида», а ещё через три года — в «Альмерию». В сезоне 2006/07 «Альмерия» под руководством молодого тренера Унаи Эмери впервые в своей истории завоевала путёвку в Примеру, одним из лидеров команды был Бруно Сальтор. В следующем сезоне команда заняла довольно высокое для новичка 8-е место, закрепившись в первой лиге испанского футбола, после окончания сезона Унаи Эмери занял место главного тренера «Валенсии», а ещё через год к «летучим мышам» присоединился и Бруно Сальтор, подписав с «Валенсией» трёхлетний контракт.

В академии клубов «Олимпик Мора Эбре», «Ллейда» и «Эспаньол» прошла молодёжная карьера Бруно, который в каждой из них повышал планку выступлений на новые уровни. В 1999 году, после двух лет проведенных в академии клуба «Эспаньол», молодой защитник правого фланга подписал с ним контракт. Его длительность составила несколько лет, а первые выступления под знаменами «Эспаньола» прошли в резервной команде. В первую команду Бруно Сальтор также попал, однако, на один матч. В 2001-м его отправили выступать на правах аренды за клуб «Химнастик», где он провел часть сезона, выйдя на поле в 14 матчах.

В 2003 году закончился первый этап профессиональной карьеры Грау в клубе «Эспаньол». Новый этап начался в клубе «Ллейда», воспитанником которого он также являлся в своё время, во времена молодёжной карьеры. Бруно стал для клуба ключевым игроком обороны на правом фланге, это и объясняется 110 сыгранными матчами за «Ллейда».

В 2006 году Бруно Сальтар был очень престижным, надежным и в цене игроком, которого заполучить хотели различные испанские клубы, в том числе из Ла Лиги. Летом 2006 года Грау перешёл в расположение «Алмерии», с которой также провел три сезона. И этот этап карьеры стал для Бруно запоминающимся. На пути к высшим позициям в чемпионате Испании, Бруно поддержал «Алмерию» в 104 матчах.

В 2009 году состоялся переход испанского защитника в «Валенсию». Довольно не плохо влившись в стартовый состав команды, Бруно сумел продержаться там на протяжении полутора сезонов.

25 июня 2012 года Бруно в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с клубом английского Чемпионшипа «Брайтон энд Хоув Альбион», куда ранее перебрался бывший одноклубник Сальтора Висенте Родригес.

12 мая 2019 сообщил, что матч против «Манчестер Сити» станет для него последним в карьере. В июне 2019 года получил должность старшего тренера по развитию игроков в «Брайтон энд Хоув Альбион».

Достижения 
 3-е место в чемпионате Испании: 2009/10, 2010/11, 2011/12

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»